El término Clavel chino puede hacer referencia a:
Dianthus chinensis L., nombre botánico perteneciente a la familia Caryophyllaceae;
Dianthus barbatus L., nombre botánico perteneciente a la familia Caryophyllaceae.
Tagetes erecta L., nombre botánico perteneciente a la familia Asteraceae.